ВЭА — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений:
 ВЭА — ветроэлектроагрегат, ветроэнергоагрегат
 ВЭА или ВА — внешнеэкономическая ассоциация
 ВЭА — Всеукраинская эргономическая ассоциация
 ВЭА — внутризаводское электрооборудование и автоматика, например: кафедра ВЭА
 ВЭА — военно-экономический анализ
 ВЭА — Военно-электрическая академия